Bergling steht für:

 Bergling (Gemeinde Sankt Peter-Freienstein), Ortsteil von Sankt Peter-Freienstein, Bezirk Leoben, Steiermark
 Bergling, Ort im Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Brzeźno (Świątki) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergling, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Brzeźno Mazurskie im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergling (Bekleidungsmarke), deutsche Marke für Freizeitkleidung 

Bergling ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Bergling (1989–2018), bekannt als Avicii, schwedischer DJ, Remixer und Musikproduzent

Siehe auch:

 Berglingen